Danaa cornubiensis är en flockblommig växtart som beskrevs av Émile Burnat. Danaa cornubiensis ingår i släktet Danaa och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Flockblommiga växter
cornubiensis